Szürkület (alkonyat), csillagászati fogalom
 Alkonyat-sorozat, Stephenie Meyer regénysorozata
 Alkonyat, az Alkonyat-sorozat első kötete
 Alkonyat, Stephenie Meyer regényei alapján készült filmsorozat
 Alkonyat, az első film a sorozatban